Denumirea de Sokol se poate referi la:

 Sokol (mișcare) - mișcare politică și sportivă a slavilor

 Sokol, munte în nordul Cehiei;
 localități în Bulgaria
 Sokol, regiunea Silistra;
 Sokol, regiunea Sliven.

Vezi și 
 Socol (dezambiguizare)
 Socola (dezambiguizare)